Адама́ Траоре́: 
 Траоре, Адама (род. 1990) — ивуарийский футболист, защитник.
 
 Траоре, Адама (род. 1996) — испанский футболист малийского происхождения.